Masters of the Universe (album Hawkwind) – album zespołu Hawkwind
 Masters of the Universe (singel Juno Reactor) – piosenka i singel zespołu Juno Reactor
 Masters of the Universe (album Binary Star) – album zespołu Binary Star
 Masters of the Universe (album Pulp) – album zespołu Pulp